Хвостова, Александра Петровна (1768—1853) — русская писательница, переводчица.
 Хвостова, Анна Александровна (1846—1904) — русская камерная певица, музыкальный педагог.
 Хвостова, Вера Вениаминовна (1903—1977) — советский учёный-генетик и цитогенетик.
 Хвостова, Екатерина Александровна (в девичестве Сушкова, 1812—1868) — русская мемуаристка.
 Хвостова, Ирина Михайловна (1882—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Хвостова, Ксения Владимировна (род. 1934) — советский и российский историк, лауреат премии имени Н. И. Кареева (2006). См. также 
 Хвостовы